El Campeonato Mundial de Ajedrez 1996 de la FIDE fue un encuentro entre el retador Gata Kamski, nacionalizado estadounidense y el campeón defensor Anatoli Kárpov de Rusia. El match fue jugado en Elistá, Rusia. El primer juego empezó el 6 de junio de 1996. El último juego empezó el 11 de julio del mismo año, que terminó empatado. Kárpov ganó el match 10½-7½, manteniendo su condición de campeón FIDE.

Torneo de Candidatos 
A diferencia de los torneos pasados, no hubo match final, sino que se jugó simplemente el Torneo de Candidatos, siendo el ganador el campeón Mundial.

En caso de empate en el marcador final de un match, se jugarán partidas de ajedrez relámpago hasta que haya un ganador.

Final 
El match fue jugado como mejor de 20 juegos, las victorias contando 1 punto, los empates ½ punto, y las derrotas 0, y acabaría cuando un jugador llegue a 10½ puntos.

Véase también 
 Historia del ajedrez
 Campeones del mundo de ajedrez
 Biografías de ajedrecistas.

Enlaces externos 

Campeonatos mundiales de ajedrez
Deporte en Elistá
Rusia en 1996
Deporte en 1996
Ajedrez